Посуэль-дель-Кампо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хилока. Занимает площадь 27,9 км². Население — 100 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Foro de Pozuel del Campo

Муниципалитеты Теруэля